Agustín Gómez puede referirse a:

 Agustín Gómez Silingo, jugador profesional de pádel argentino;

 Agustín Gómez Carrillo (1838-1908), jurisconsulto e historiador guatemalteco;
 Agustín Gómez (1844-1884), militar y político argentino;
 Agustín Gómez, folclorista argentino.